Raflezija (latinsko Rafflesia) je rod parazitskih cvetočih rastlin iz družine Rafflesiaceae. Vrste imajo ogromne cvetove, popki se dvigajo iz tal ali neposredno iz spodnjih stebel gostiteljskih rastlin; ena vrsta ima največje cvetove na svetu. Rod vsebuje približno 28 vrst (vključno s štirimi nepopolno opredeljenimi vrstami, kot jih je leta 1997 prepoznal Willem Meijer v najnovejši monografiji o rodu) in jih najdemo po vsej jugovzhodni Aziji.

Za zahodno Evropo jo je prvi odkril francoski kirurg in naravoslovec Louis Auguste Deschamps na Javi med letoma 1791 in 1794, vendar so bili njegovi zapiski in ilustracije, ki so jih leta 1803 zasegli Britanci, zahodni znanosti dostopni šele leta 1861. Prvi Britanec, ki jo je videl, je bil Joseph Arnold leta 1818 v indonezijskem deževnem gozdu v Bengkuluju na Sumatri, potem ko je malajski služabnik, ki je delal zanj, odkril rožo in mu jo pokazal. Kasneje je dobil ime po Stamfordu Rafflesu, vodji odprave in ustanovitelju sodobnega Singapurja.

Naslednje je iz Arnoldovega poročila o odkritju rože:

Opis 

Rastlina nima stebla, listov ali korenin. Je holoparazit vinske trte iz rodu Tetrastigma (rastlina v Vitaceae, družini vinske trte), ki širi svoj absorpcijski organ, haustorij, znotraj tkiva vinske trte. Edini del rastline, ki ga je mogoče videti zunaj trte gostiteljice, je cvet s petimi lističi. Pri nekaterih vrstah, kot je Rafflesia arnoldii, ima lahko cvet premer več kot 100 centimetrov in tehta do 10 kilogramov. Raflezija, ki je cvetela na Zahodni Sumatri leta 2019, je bila izmerjena na skoraj 120 cm v premeru, največji cvet, ki je bil kdaj zabeležen – 10 cm širši od cveta, ki je bil leta 2017 naveden kot največji. Celo ena najmanjših vrst, R. baletei, ima cvetove s premerom 12 cm.

Cvetovi izgledajo in dišijo kot gnilo meso. Neprijeten vonj privablja žuželke, kot so mrhovinarske muhe, ki prenašajo cvetni prah z moških na ženske cvetove. Večina vrst je dvodomnih, z ločenimi moškimi in ženskimi cvetovi, nekaj (R. baletei in R. verrucosa) pa ima hermafroditne cvetove. O širjenju semen je malo znanega. Drevesne rovke in drugi gozdni sesalci jedo plodove. Izjemno drobna semena imajo izjemno majhne elaiosome, zato jih najverjetneje raznašajo mravlje. Semena so zapakirana v jagode, ki vsebujejo več sto tisoč semen.

Ker ima amorphophallus največje nerazvejano socvetje na svetu, ga včasih napačno pripisujejo največjemu cvetu na svetu. Raflezija in Amorphophallus sta cvetoči rastlini, vendar nista v sorodu. Rafflesia arnoldii ima največji posamezni cvet od vseh cvetočih rastlin, vsaj kar zadeva težo. Amorphophallus titanum ima največje nerazvejano socvetje, medtem ko palma Corypha umbraculifera tvori največje razvejano socvetje, ki vsebuje na tisoče cvetov; je monokarpna, kar pomeni, da posamezne rastline odmrejo po cvetenju.

Raflezija je izjemna tudi zaradi velikega vodoravnega prenosa genov iz gostiteljskih rastlin. To dobro poznajo bakterije, ne pa višji organizmi. Pojavlja se v mitohondrijih (prvotno pridobljenih iz bakterij), ki jih najdemo v celicah Raflezije; zdi se, da so ti izmenjali gene z mitohondriji gostiteljskega tkiva.

Ime 
V indonezijščini je znana kot padma. R. arnoldii ali kot padma raksasa ("velika padma") V javanščini se imenuje patma. V malajščini je "običajna" vrsta R. hasseltii znana kot pakma, patma ali ambai-ambai, medtem ko se orjaška R. arnoldii s Sumatre imenuje krubut ali kerubut, "velika roža". Besede padma, pakma ali patma etimološko izvirajo iz besede पद्म (padma), sanskrt za '[[lotos]g'.

Spletna stran za razredni projekt dveh ameriških študentov, izdelana leta 2003, je napačno navajala, da je lokalno ime prevedeno kot "cvet trupel". Mesec dni kasneje je bil ta stavek kopiran na Wikipedijo, vendar je zaradi poznejših popravkov do leta 2010 stavek trdil, da je angleško ime "corpse flower", in do leta 2020 je bilo to ime večkrat uporabljeno v novice in podobno.

Ime "cvet trupel" se je nanašalo na Amorphophallus titanum iz družine Araceae.

Po besedah novinarja CNN so rožo poimenovali " pošastni cvet".

Taksonomija 
Robert Brown je predstavil rod Rafflesia širšemu znanstvenemu svetu v predstavitvi pred Linneanovo družbo v Londonu junija 1820, vendar je bil njegov znanstveni članek o tej temi objavljen šele konec leta 1821.

Leta 1999 je britanski botanični zgodovinar David Mabberley poudaril, da je bil rod Rafflesia prvič potrjen z anonimnim poročilom o srečanju, objavljenim v Annals of Philosophy septembra 1820 (ime je bilo tehnično neobjavljeno nomen nudum do te objave). Mabberley je trdil, da je avtor Samuel Frederick Gray. Ker pa to ni nikjer navedeno v Analih, se je Mabberley po členu 46.8 kodeksa ICBN zmotil, ko je formalno pripisal validacijo Grayu. IPNI je tako potrditev imena pripisal nekemu Thomasu Thomsonu, uredniku Annals leta 1820. Mabberley je svojo napako priznal leta 2017. Ta Thomson ni bil botanik Thomas Thomson, ki je bil leta 1820 star tri leta, ampak njegov oče z enakim imenom, kemik.

Evolucija in filogenija 

Primerjava sekvenc mitohondrijske DNA (mtDNA) Rafflesia z mtDNA drugih kritosemenk je pokazala, da se je ta parazit razvil iz fotosintetskih rastlin iz reda Malpighiales. Druga študija iz leta 2004 je potrdila ta rezultat z uporabo zaporedij mtDNA in jedrne DNA in pokazala, da druge tri skupine, ki jih tradicionalno uvrščamo v Rafflesiaceae, niso povezane. Študija iz leta 2007 je natančneje ugotovila, da so raflezije in njeni sorodniki vključeni v družino Euphorbiaceae, kot je tradicionalno opisano, kar je bilo presenetljivo, saj imajo člani te družine običajno zelo majhne cvetove. Glede na njihovo analizo je bila stopnja evolucije velikosti cvetov bolj ali manj konstantna v celotni družini, razen pri izvoru Rafflesiaceae, kjer so se cvetovi hitro razvili in postali veliko večji, preden so se vrnili k počasnejši stopnji spreminjanja.

Za ohranitev monofiletskih družin je leta 2016 sistem APG IV ločil družino Peraceae od Euphorbiaceae. Spodaj je prikazan povzetek kladograma  z družinskimi postavitvami v sistemu APG IV.

Molekularna filogenetska študija 18 vrst raflezije iz leta 2010 je pokazala, da spadajo v štiri jasno opredeljene geografsko opredeljene skupine: 

Vendar jasna monofilija štirih geografskih kladov ne ustreza nobeni jasni razliki v videzu. Znotraj klasov ni doslednosti glede velikosti cvetov ali prisotnosti ali odsotnosti belih bradavic; vrste v različnih klasih so si bolj podobne kot nekatere druge vrste znotraj istega klada. Zdi se, da je homoplazija – ponavljajoče pridobivanje ali izgubljanje lastnosti – pravilo znotraj Rafflesia.

Sprejete vrste 

Od oktobra 2020 so Plants of the World Online sprejele naslednje vrste:
Rafflesia arnoldii – Sumatra, Borneo
Rafflesia aurantia – Filipini (Luzon)
Rafflesia azlanii – Malajski polotok
Rafflesia baletei – Filipini (Luzon)
Rafflesia banaoana Malabrigo – Filipini (Luzon); drugi viri obravnavajo kot sinonim za ¸R. leonardi 
Rafflesia bengkuluensis – Sumatra (Indonezija) 
Rafflesia borneensis Koord. – Indonezijski Borneo (SV Kalimantan)
Rafflesia camarinensis F.B.Valenz., Jaucian-Adan, Agoo & Madulid – Filipini
Rafflesia cantleyi – Malajski polotok
Rafflesia ciliata Koord. – Indonezijan Borneo (SV Kalimantan)
Rafflesia consueloae – Filipini (Luzon)
Rafflesia gadutensis – Sumatra (Indonezija)
Rafflesia hasseltii – Sumatra
Rafflesia horsfieldii R.Br. – West Java (Indonezija)
Rafflesia keithii – Borneo
Rafflesia kemumu Susatya, Hidayati & Riki – Sumatra (Indonezija)
Rafflesia kerrii – Tajska, Malajski polotok
Rafflesia lagascae – Filipini (Luzon)
Rafflesia lawangensis – Sumatra
Rafflesia leonardi – Filipini (Luzon)
Rafflesia lobata – Filipini (Panaj)
Rafflesia manillana – Filipini (Samar)
Rafflesia meijeri Wiriad. & Sari – Severna Sumatra, Indonezija 
Rafflesia micropylora – Sumatra
Rafflesia mira – Filipini (Mindanao)
Rafflesia mixta – Filipini (Mindanao)
Rafflesia parvimaculata Sofiyanti, K.Mat-Salleh, Khairil, Zuhailah, Mohd.Ros. & Burs – Malajski polotok 
Rafflesia philippensis – Filipini (Luzon)
Rafflesia pricei – Borneo
Rafflesia rochussenii – Java, Sumatra
Rafflesia schadenbergiana – Filipini (Mindanao)
Rafflesia sharifah-hapsahiae J.H.Adam, R.Mohamed, Aizat-Juhari & K.L.Wan – Malajski polotok
Rafflesia speciosa – Filipini (Panaj)
Rafflesia su-meiae M. Wong, Nais & F.Gan – Malajski polotok
Rafflesia tengku-adlinii – Borneo (Sabah)
Rafflesia tuan-mudae – Borneo (Saravak)
Rafflesia tuanku-halimii J.H.Adam, Aizat-Juhari, Azilah & K.L.Wan – Malajski polotok
Rafflesia verrucosa – Filipini (Mindanao)
Rafflesia witkampii Koord. – Indonezijski Borneo (vzhodni Kalimantan)
Rafflesia zollingeriana Koord. – Vzhodna Java (Indonezija)

Druga imena 
 Rafflesia patma – Java; za sinonim za R. horsfieldii pri Plants of the World Online, očitno na podlagi zmedenih zapisov britanskega zgodovinarja botanike, čeprav R. horsfieldii, za katerega niso bili nikoli zbrani vzorci, le risba ki je bila izgubljena pred stoletji, strokovnjaki za Rafflesia ne štejejo za veljaven takson.
 Rafflesia titan – Sinonim za R. arnoldii; dejansko je bil veljavno objavljen že prej, ko ga je leta 1820 v Singapurju izdal britanski botanik, ki se je bal, da bi Francozi, ki so dejansko odkrili vrsto pred Britanci, odrekli slavo opisa vrste služabnikom britanskega imperija. Da bi obdržal čast poimenovati vrsto slavnemu britanskemu znanstveniku Robertu Brownu, se je zgoraj omenjeni zgodovinar botanike odločil, da se je prednatis iz leta 1821, ki ga je Brown poslal kolegu, pretvarjal, da je veljavna 'učinkovita publikacija', ki je sprejele ustrezne britanske institucije.

Izguba genoma kloroplasta 
Raziskava, objavljena leta 2014, je razkrila, da je ena filipinska vrsta raflezije z otoka Luzon, R. lagascae (sinonim za R. manillana), morda izgubila genom svojega kloroplasta in špekulira se, da je do izgube prišlo zaradi parazitskega načina življenja rastline.

Razširjenost

Malajski polotok 
Raflezijo lahko najdemo na območju Malezije in Tajske na Malajskem polotoku.

Malezija 
V Maleziji lahko cvet najdemo v nekaj deželah, kot so Kelantan, Pahang, Perak in Terengganu. V Peraku lahko v državnem parku Royal Belum in gozdnem rezervatu Gerik najdemo tri vrste, med katerimi so Rafflesia kerrii, Rafflesia cantleyi in Rafflesia azlanii. Rafflesia azlanii je dobila ime po peraškem sultanu, sultanu Azlan šahu. Medtem lahko dve vrsti, ki jo gosti Tetrastigma Planch, najdemo na treh lokacijah v Kelantanu. Vrsto Rafflesia cantleyi je mogoče najti v Ulut Satu in Chabang Tongkatu, medtem ko je Rafflesia kerrii mogoče najti v Lojingu. Poleg tega sta dve lokaciji v Pahangu, kjer je mogoče najti ta cvet, Lembah Benum gozdni rezervat in Lata Jarum. Za Terengganu je cvet vrste Rafflesia Cantleyi mogoče najti v Kuala Berangu. Na tem območju je bil najden cvet, ki visi na korenu svojega gostitelja tri metre nad tlemi, za razliko od običajnih cvetov, ki jih najdemo na talnih koreninah.

Lokacije so spremenjene v turistične atrakcije za ljubitelje biotske raznovrstnosti in pohodnike ter pomagajo ustvarjati dohodek lokalnim ljudem.

Tajska 
Na Tajskem je raflezijo mogoče opazovati v Narodni park Khao Sok|narodnem parku Khao Sok]g, kjer čuvaji parka oštevilčijo in nadzorujejo cvetove.

Veliki Sundski otoki 
Vrste, ki izvirajo iz Bornea, vključujejo Rafflesia arnoldii, R. cantleyi, R. hasseltii, R. keithii, R. kerrii, R. pricei, R. tengku-adlinii in R. tuan-mudae. R. arnoldii se ponaša z največjim posameznim cvetom na svetu.

R. keithii je endemična vrsta v Sabahu in največja med tremi vrstami raflezije, najdenimi v Sabahu. Velikost cvetov je od 60 do 80 cm. Zaradi svoje velikosti cvet večinoma najdemo na gozdnih tleh, ki raste na podzemnem steblu ali korenini Tetrastigma lanceolarium. R. keithii je večinoma mogoče najti v okolici Poringa v Sabahu.

Mindanao  
Vrsta Mindanao je znana kot Rafflesia schadenbergiana, po naravoslovcu Aleksandru Schadenbergu, ki je prvič odkril vrsto ob vznožju gore Apo leta 1882. S skoraj metrskim cvetom je blizu velikosti sedečega otroka. Na Mindanau so to vrsto opazili v Davao del Sur, južnem Cotabato in Mount Kitanglad v Bukidnonu.  R. mira in R. magnifica sta dve imeni za eno vrsto. Obe sta bili odkriti na gori Candalaga v Maragusanu v dolini Compostela. Obe obliki se razlikujeta po meritvah velikosti, pri čemer je znanstveni opis R. magnifica izhajal iz meritev cvetov v polnem razcvetu, R. mira pa iz fotografij skoraj mrtvih vzorcev. Srednje veliki cvetovi R. mira merijo približno pol metra v premeru in imajo okroglo ali eliptično perigonsko bradavico. Tretja vrsta na Mindanau je R. mixta, ki je bila doslej najdena samo v mestu Mainit, Surigao del Norte. Prikazuje kombinacijo treh značilnosti filipinske raflezije in sicer: obliko in velikost stožčastega izrastka pri R. schadenbergiana, velikost cvetov in redko porazdeljene perigonske bradavice pri R. speciosa ter splošno podobnost, velikost cvetov, šibek vonj, morfologija diafragme in ramente R. mira. Četrta vrsta je Rafflesia verrucosa, ki jo najdemo le na gori Kampalili v vzhodni provinci Davao.

Ekologija 

Vse vrste raflezije naj bi bile holoparaziti lian iz rodu Tetrastigma, trt, ki pripadajo Vitaceae, družini vinikovk. Tako so na nek način hiperparaziti, saj so Tetrastigme tudi same na nek način strukturni paraziti dreves, po katerih plezajo na svetlobo. Zdi se, da je raflezija vrstno specifična, saj vsaka vrsta naravno raste samo na eni do treh vrstah Tetrastigme. Od 57 znanih vrst tetrastigme je le deset znanih kot gostiteljske rastline. Od 30 lihih vrst raflezije so gostiteljske rastline znane le za približno polovico vrst. Določena vrsta tetrastigme je zelo priljubljena med raflezijamia: T. tuberculatum je gostiteljska rastlina za vsaj 15 vrst in ni znano, da bi jo okužili samo dve filipinski vrsti. T. papillosum in T. diepenhorstii gostita vsaj dve vrsti. Cvetovi lahko brstijo z različnih lokacij; R. cantleyi cveti iz vinske trte približno dva metra od tal, medtem ko R. zollingeriana vedno brsti iz korenin in se pojavi iz tal.

Razmerje med spoloma je lahko popačeno. Pri R. lobata je približno devet moških cvetov za vsak ženski cvet. Redko so na enem mestu cvetovi obeh spolov, ki zagotavljajo opraševanje in s tem spolno razmnoževanje. To morda ni pomembno: ženski cvetovi običajno tako ali tako tvorijo plod in so zato lahko agamospermozni. Cvetenje je razmeroma stalno in mesta lahko cvetijo še desetletja.

Pri Rafflesia arnoldii cvetove obiskujejo mušice Drosophila colorata, Chrysomya megacephala in Sarcophaga haemorrhoidalis. Črne mravlje iz rodu Euprenolepis se lahko hranijo z razvijajočimi se cvetnimi brsti in jih morda ubijejo. Sesalci, za katere je znano, da jedo cvetove, so javanska rovka (Tupaia javanica) in sundski ježek (Hystrix javanica). Sesalci, za katere je bilo ugotovljeno, da uničujejo popke ali cvetove, pogosto preprosto tako, da jih pohodijo in zmečkajo, so: divja svinja (Sus scrofa), bengalska mačka (Prionailurus bengalensis), jelen (Cervus timorensis), muntjak (Muntiacus muntjak) in govedo banteng (Bos javanicus).

Uporaba 
Na Tajskem popki in cvetovi R. kerrii veljajo za poslastico. Nabirajo jih tudi za eliščarstvo, zvarek naj bi deloval kot afrodiziak in pomaga pri vročini ali bolečinah v hrbtu. Na Filipinih se rastline uporabljajo tudi v ljudskem zeliščarstvu, vendar se s cvetovi krmijo tudi prašiči kot krma. Na Javi popke R. zollingeriana nabirajo in sušijo za uporabo v jamuju, starodavnem tradicionalnem zeliščarstvu otoka. Ni znano, za kaj naj bi bili popki dobri; zvarki jamuja so pogosto zapletene mešanice in pogosto naj bi pomagali pri spolni moči.

Te rastline imajo tudi določeno gospodarsko korist pri privabljanju ekoturistov.

Raziskave v Maleziji in Indoneziji so omogočile razmnoževanje vrste za uporabo v hortikulturi, pri čemer so v znamenitem botaničnem vrtu Bogor prve rastline gojili v 1850-ih s cepiči okuženih trt. Malezijski biolog Jamili Nais je okoli leta 2000 prvi razmnožil rastline s semeni.

Sklici

Literatura

Zunanje povezave 

Rafflesia flower and threats
Parasitic Plant Connection: Rafflesia Gallery
ARKive: images and movies of the rafflesia (Rafflesia spp)

Malpighiales
Zajedavci